Omroepstatus (in Nederland)
 Vluchtelingenstatus; zie Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen
 A-status (merkenteam), status van een schaatsploegmerkenteam
 A-status (sportaccommodatie), status van een sportaccommodatie in Nederland (toegekend door het NOC*NSF)